Джонатан Мосс Такер (; род. 31 мая 1982) — американский актёр.

Биография 
Такер родился в Бостоне, в семье маркетингового аналитика Мэгги Мосс-Такер и искусствоведа Пола Хейса Такера. В течение пяти лет Джонатан Такер был участником знаменитой балетной труппы Boston Ballet и танцевал партию Фрица в балете «Щелкунчик», когда учился в третьем классе, а также его фотография есть в календаре этой известной балетной труппы. Джонатан посещал школу Thacher School в городе Оджай, Калифорния. Учился в Колумбийском Университете.

С 2012 года Такер женат на Таре Ахамед, дочери писателя . У них есть двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы в Парке (Массачусетс)